Miejscowości na Białorusi (białorus. Казловічы, ros. Козловичи)
 Kozłowicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim;
 Kozłowicze – dawna wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Klejniki; obecnie mikrorejon Brześcia;
 przejście graniczne Kukuryki-Kozłowicze
 Kozłowicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Czarnawczyce;
 Kozłowicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim;
 Kozłowicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieńskim;
 Kozłowicze – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kalinkowickim;
 Kozłowicze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie hłuskim;
 Kozłowicze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie słuckim;
 Kozłowicze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie horodeckim;
 Kazłowiczy 1 – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim;
 Kazłowiczy 2 – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim;